Сент-Сабі́н-Борн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Бордо, 55 км на південь від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Сент-Сабін-Борн, Бомон-дю-Перигор, Лабукрі i Ножаль-е-Клотт було об'єднано в новий муніципалітет Бомонтуаз-ан-Перигор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 392,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Сабін-Борн на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Сабін-Борн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Сабін-Борн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Сабін-Борн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Сабін-Борн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь